Ву́лиця Мари́ни Раско́вої (також Ву́лиця Раско́вої) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Раскової  — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Раскової — вулиця в місті Бердичів. (також є провулок), вирішується питання щодо перейменування вулиці та провулка.
 Вулиця М.Раскової  — вулиця в селі Головашівка.
 Вулиця Раскової —вулиця в місті Новоселиця.
 Вулиця Раскової —вулиця в місті Новоукраїнка.
 Вулиця Раскової —вулиця у місті Покровськ.
 Вулиця Марини Раскової  — вулиця в місті Попасна.
 Вулиця Раскової —вулиця у місті Прилуки.
 Вулиця Раскової — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Раскової — вулиця у селі Хащувате.
 Вулиця Марини Раскової  — вулиця в селі Шолохове.
Провулок Марини Раскової:

 Провулок Раскової — провулок у місті Бердянськ.
 Провулок Раскової — провулок у місті Вознесенськ.
 Провулок Раскової — провулок у місті Зміїв.
 Провулок Раскової — провулок у місті Кременчук.
 Провулок Раскової — провулок у місті Олександрія.
 Провулок Раскової — провулок у місті Слов'янськ.
 Провулок Раскової — провулок у місті Сміла.
 Провулок Раскової — провулок у місті Черкаси.
 Провулок Раскової — провулок у смт. Шевченко.

Окуповані території:

 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Антрацит.
 Квартал Раскової  —квартал у місті Боково-Хрустальне.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Голубівка.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Горлівка. (також є провулок)
 Вулиця Раскової — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Кальміуське.
 Провулок Раскової — провулок у місті Керч.
 Вулиця Раскової — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Макіївка. (також є 4 провулки)
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Сніжне.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Суходільськ.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Чистякове.
 Вулиця Раскової  —вулиця в місті Шахтарськ.

 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Авіаторів в місті Бердянськ.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Петра Новотні у місті Біла Церква.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Михайла Максимовича в місті Бровари.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Віжунова в смт Буди.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Сергія Сідлецького в смт Гришківці Житомирської області.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Олександра Верховцева в місті Дніпро.
 Вулиця Раскової — колишня назва вулиці Юрія Кондратюка в місті Запоріжжя.
 Вулиця Марини Раскової — стара (у 1938–1944 роках) назва зниклої Новопрозорівської вулиці в Києві.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка в місті Київ.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Олексіївської вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Ярової вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Барвистої вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Юр'ївської вулиці в місті Мелітополь.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Торгової вулиці в місті Мирноград.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Геннадія Жиздика в місті Нікополь.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Солов'їної вулиці в місті Обухів.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Картамишевської вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Гірської вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Раскової — колишня назва вулиці Юрія Липи в місті Суми.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Хоткевича в місті Умань.
 Вулиця Раскової — розділена на вулиці Ранкову і Митрополита Шептицького в місті Хмельницький.
Вулиця Раскової — колишня назва вулиці Степана Сабадаша в місті Чернівці.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва Черешневої вулиці в місті Ямпіль Вінницької області.
 Вулиця Марини Раскової — колишня назва вулиці Софії Русової в смт Ясногірка Донецької області.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок